Accordo di Doha (2008), trattato bilaterale stipulato dopo il Conflitto libanese del 2008
 Accordo di Doha (2012), trattato bilaterale stipulato dopo il Conflitto Fatah-Hamas
 Accordo di Doha (2020), trattato di pace tra la fazione afghana dei Talebani e gli Stati Uniti d'America